Жук Микола Васильович (політик)
 Жук Микола Васильович (економіст)

Див. також 
 Жук (прізвище)
Сторінки зі списками однофамільців-тезок